Сино́псис (від  <  — «з» +  — «огляд», «дивлюсь»;  — «бачений разом») — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету або однієї галузі знань. Синопсис пишеться від третьої особи в теперішньому часі, про те, що та як буде відбуватися у творі.

Від більш пізніх історичних праць синопсис відрізняється повною відсутністю прагматизму, роз'яснення внутрішнього зв'язку між подіями попередніми та наступними, та будь-яких елементів історичної критики. Типовим зразком історичного синопсиса є Синопсис Київський Інокентія Ґізеля, що викладає в стислому вигляді і в хронологічній послідовності факти історії Русі.
Синопсиси розрізняють:

 Синопсис — загальний огляд, описів, зведення, збірник статей різних авторів з певного предмета, або зведення різних матеріалів з одного питання в історичній літературі.
 Синопсис — скорочений виклад тлумачень, проповідей, творів релігійного змісту в богословській літературі.
 Синопсис — короткий опис дії у кінострічці чи кіносценарії з додаванням образних елементів.
 Синопсис — журнал, що видається кожному судну Адміністрацією для безперервної реєстрації історії судна, та пов'язані з ним документи.
 Синоптична метеорологія — розділ метеорології, що розглядає процеси із характерним просторовим розміром порядку 1000 км або більше, але менші за загальні процеси циркуляції атмосфери.

Хронологічний виклад  
У поляків колись синопсисом називався простий хронологічний збір і виклад прав і правил, даних польськими королями русичам, які раніше були в польському підданстві. У візантійській богословській літературі синопсисом називався послідовний огляд і виклад в скороченні декількох однорідних об'єктів; так, наприклад, огляд бесід святого Афанасія (IV століття) або огляд проповідей Івана Золотоустого на Святе Письмо Старого і Нового Заповіту (IV-V століття).

Скорочений виклад 
Синопсисом називається і скорочений виклад тлумачень Отців Церкви, прототипом яких служить багатотомне видання «Sacrae Scripturae cursus completus» француза Міня. Синоптиками звуться автори трьох Синоптичних Євангелій (перше з усіх чотирьох в Новому Завіті): Марк, Матвій і Лука. Синопсис євангельський - узгодження оповідань чотирьох канонічних Євангелій.

Див. також 
 Анотація
 Сюжет
 Опис

Примітки

Джерела 
 Словник іншомовних слів за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука, — Київ, 1974—776с. 
 Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 9. — С. 186.
 Синопсис — що це? Синопсис — приклади. Синопсис — як написати

Посилання 
 

Історія науки
Багатозначні терміни